Рынский:

 Рынский — историческое название австрийского гульдена в Галиции.
 Рынский — посёлок в Трубчевском районе Брянской области